Witzelbach ist ein geographischer Name:

 Witzelbach (Fichtelnaab), rechter Zufluss der Fichtelnaab nahe Witzlasreuth, Gemeinde Kulmain, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Witzelbach (Härtlingen), Wohnplatz der Gemeinde Härtlingen im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Witzelbach ist ein Familienname:
 Clara von Witzelbach (1520/27–1565/71), als Mennonitin verfolgte Adlige